Vía es un latinismo que puede hacer referencia a:

Transporte 
 Ancho de vía, distancia entre rieles de un ferrocarril;
 Calle o carretera, conocida en algunos países como «vía»;
 Vía o trocha, separación entre las ruedas del mismo eje;
 Vía férrea, que marca el trazado de un ferrocarril;
 Vía pública, espacio común;

Medicina 
 Vías de administración de fármacos;

Otros 
 Vía Láctea;
 VIA Technologies, empresa taiwanesa de semiconductores;
 Vía X y Vía X 2, canales de televisión de Chile.